E12 steht für:
 BMW E12, ein PKW-Modell
 Europastraße 12, eine Fernstraße von Mo i Rana in Norwegen nach Helsinki in Finnland
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel#Edisonsockel
 HMS E12, ein britisches U-Boot
 Malnutrition, Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung nach den ICD-10-Code
 eine Normreihe in der Elektrotechnik, für zum Beispiel Widerstände; siehe E-Reihe
 Europäischer Fernwanderweg E12
 die Stockwerke einer Aufzugsanlage mit Erdgeschoss und zwei Obergeschossen

E12